Pohleist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Andreas Pohle (* 1981), deutscher Leichtathlet
 Andreas Müller-Pohle (* 1951), deutscher Fotograf, Medienkünstler und Verleger
 Carl Pohle (1817–1883), deutscher Jurist und Politiker
 Christiane Pohle (* 1968), deutsche Theaterregisseurin

 David Pohle (1624–1695), deutscher Komponist
 Emil Pohle (1885–1962), deutscher Architekt
 Friedrich Wilhelm Pohle (1830–1892), deutscher Chronist
 Gisela Pohle, deutsche Behindertensportlerin
 Hagen Pohle (* 1992), deutscher Geher

 Harald Pohle (* 1950), deutscher Politiker (SPD)
 Helmut Pohle (1925–1994), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

 Horst Pohle (* 1946), deutscher Chemieingenieur, Fachgebietsleiter am deutschen Umweltbundesamt
 Joseph Pohle (1852–1922), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Juliane Pohle (* 1991), deutsche Volleyballspielerin

 Kurt Pohle (1899–1961), deutscher Politiker (SPD)
 Leon Pohle (1841–1908), deutscher Maler
 Lucas Pohle (* 1986), deutscher Organist und Dirigent
 Ludwig Pohle (1869–1926), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Markus Pohle (* 1965), deutscher Basketballtrainer
 Martin Pohle (1899–1970), deutscher Maler und Grafiker
 Matthias Pohle (* 1957), deutscher Leichtathlet

 Ronald Pohle (* 1960), deutscher Politiker (CDU)
 Rolf Pohle (1942–2004), deutscher Terrorist

 Walter Pohle, deutscher Bankmanager
 Werner Pohle (1925–2012), deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Pohle (1903–1971), deutscher Jurist und Politiker (CDU)

Siehe auch 
 Pohle, Gemeinde in Niedersachsen
 Pole

Familienname
Deutscher Personenname